O Córrego Cachoeirinha é um córrego brasileiro que nasce na região leste do município de Barra Mansa e deságua no córrego Brandão, já no município de Volta Redonda, sendo portanto um afluente deste e um sub-afluente do Rio Paraíba do Sul.

Após sua nascente, o córrego percorre algumas propriedade rurais antes de chegar ao município de Volta Redonda, quando suas margens são retificadas até encontrar o córrego Brandão. Nesse trecho passa próximo à Área de Relevante Interesse Ecológico Floresta da Cicuta e ao Zoológico Municipal de Volta Redonda. Daí em diante percorre uma área extremamente urbanizada, porém com suas margens mantidas arborizadas.

Ver também
 Rio Paraíba do Sul
 Bacia do rio Paraíba do Sul

Cachoeirinha